Een provincie van Burundi, zie Bururi (provincie)
 Een gemeente in deze provincie, zie Bururi (commune)
 De hoofdplaats van deze gemeente en hoofdstad van deze provincie, zie Bururi (stad)